Scheibler steht für:
 Scheibler (Unternehmerfamilie), hessische Unternehmerfamilie
 Scheibler (Berg), 2978 m, Berg bei St. Anton am Arlberg, Tirol 
 Scheibler (Kochbuch), Werk der Hauswirtschaftslehre von Sophie Wilhelmine Scheibler
 Scheibler (Gemeinde Paldau), Rotte in der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Scheibler ist der Familienname folgender Personen:

 
 Christoph Scheibler (1589–1653), deutscher Philosoph und Theologe
 Elisabeth Nay-Scheibler (1927–2020), deutsche Kunsthistorikerin
 Franz Scheibler (1898–1960), Schweizer Architekt
 Friedrich von Scheibler (1777–1824), deutscher Tuchfabrikant 
 Hans Carl Scheibler (1887–1963), deutscher Unternehmer, Diplomat und Kunstmäzen
 Helmuth Scheibler (1882–1966), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ingeborg Scheibler (* 1929), deutsche Klassische Archäologin

 Johannes Scheibler (1628–1689), deutscher Geistlicher

 Leopold Scheibler (1799–1881), deutscher Speditionsunternehmer
 Ludwig Scheibler (1848–1921), deutscher Kunsthistoriker
 Maximilian Friedrich Scheibler (1759–1840), deutscher Geistlicher
 Rudolf von Scheibler (1857–1934), preußischer Landrat
 Sophie Wilhelmine Scheibler (geb. Koblanck; um 1745–vor 1829), deutsche Kochbuchautorin
 Susanne Scheibler (1936–2003), deutsche Schriftstellerin
 Torsten Scheibler (* 1971), deutscher Judo- und Sumō-Sportler
 Walter Scheibler (1880–1965),  deutscher Politiker, Landrat und Lokalhistoriker

Siehe auch:
 Scheiblersches Wappenbuch,  handschriftliches Wappenbuch („der Scheibler“)